Дауи () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Дауи Иарлате — король Мунстера (конец V в.)
 Дауи Тенга Ума — король Коннахта (482—502)
 Дауи, Иан (род. 1965) — североирландский футболист и тренер.